Atymna är ett släkte av insekter. Det beskrevs 1867 av den svenske entomologen Carl Stål och ingår i familjen puckelstritar, även kallat hornstritar (Membracidae).

Lista över dottertaxa
Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hornstritar
Atymna